Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але Мірза вирішила того року не брати участі. Хінгіс грала в парі з Беліндою Бенчич, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Габріела Дабровскі і Міхаелла Крайчек.

Олена Остапенко і Алісія Росольська виграли титул, у фіналі перемігши пару Дарія Юрак і Ксенія Нолл з рахунком 3–6, 6–2, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

St. Petersburg Ladies' Trophy, парний розряд
2017